El término Tenancingo (un topónimo de origen náhuatl que significa Lugarcito en las orillas) puede referirse:

Geografía

El Salvador 
 a Tenancingo, un municipio del departamento de Cuscatlán;

México 
 a Tenancingo, un municipio del estado de México;
 a Tenancingo de Degollado, población del Estado de México, cabecera del municipio anterior;
 a Tenancingo, un municipio del estado de Tlaxcala;
 a Tenancingo, una población de Tlaxcala, cabecera del municipio anterior;
 a la Diócesis de Tenancingo.

Toponimia náhuatl del estado de México